A 25 116-os számú mellékút egy körülbelül öt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, a Bükk déli részén.

Nyomvonala 

A 2515-ös útból ágazik ki, annak legutolsó méterein, alig száz méterre attól a ponttól, ahol beletorkollik a 3-as főútba, Vatta területén. Másfél kilométer után átlép Borsodgeszt közigazgatási területére, majd a negyedik kilométere után éri el a zsákfalunak számító község központját. Fő utca néven szeli át a települést, aminek északi részén ér véget.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,086 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25116